Caminer ist der Familienname folgender Personen:

 David Caminer (1915–2008), britischer Informatiker
 Domenico Caminer (1731–1796), italienischer Journalist und Schriftsteller
 Elisabetta Caminer Turra (1751–1796), italienische Schriftstellerin